Эммендинген:

 Эммендинген — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.
 Эммендинген — район в Германии. Центр района — город Эммендинген. Район входит в землю Баден-Вюртемберг.